Zofia – imię żeńskie
 Zofia – film

2 miejscowości w Polsce:

 Zofia – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Zofia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno